Elendil, apodado el Alto, es un personaje ficticio perteneciente al legendarium del escritor británico J. R. R. Tolkien. Es un hombre de la raza de los númenóreanos. Su nombre significa «El que ama las estrellas», que viene de Elen («estrella») más -ndil («amante», «enamorado», «que ama»).

Historia ficticia 
Hijo de Amandil, era el heredero al señorío de Andúnië, de la isla de Númenor, y tenía sangre real, siendo descendiente del mismo Elros. Al igual que su padre, fue uno de los pocos númenóreanos que no creyeron en Sauron.

Su padre lo conminó a escapar de la inminente destrucción de Númenor, luego de que el rey Ar-Phârazon, influenciado por Sauron, se atreviera a desafiar a los Valar y navegar en pie de guerra a Valinor. Tras embarcarse con los suyos en la costa este de la isla, consiguió escapar del hundimiento de Númenor en nueve barcos: cuatro para él, tres para Isildur y dos para Anárion, sus hijos. Con ellos iban varios Fieles (leales a los Valar y a los Elfos), y también llevaban siete Piedras Videntes y un retoño del Árbol Blanco que Isildur había logrado salvar antes de su quema. Tras sortear terribles tormentas y montañas de agua que elevaron a los barcos hasta las nubes, desembarcaron en las costas occidentales de la Tierra Media. Allí fundaron reinos en el exilio: en el norte reinó Elendil en el Reino de Arnor; en el sur reinaron sus hijos en el Reino de Gondor.

Elendil trabó una gran amistad con Gil-Galad, rey de los Noldor de la Tierra Media, quien residía en Lindon. También distribuyó las Palantiri en distintos lugares de su reino, colocando una en Elostirion, la más alta torre de Emyn Beraid. Allí residía Elendil, y a través de ella podía ver a través del Mar las Tierras Imperecederas: Eressëa, donde la Piedra Maestra residía aún, y Aman; aunque las olas cubrían Númenor para siempre. Pero Sauron también había escapado del cataclismo y había vuelto a la Tierra Media, y ahora era una amenaza para los dúnedain sobrevivientes. De modo que Elendil formó con Gil-galad la Última Alianza de Hombres y Elfos, y las grandes fuerzas reunidas marcharon contra Mordor. 

En la prolongada guerra, Elendil y Gil-Galad derrotaron a Sauron, pero también murieron los dos en la lucha. Y con lo que quedaba de Narsil, Isildur, su heredero, fue al cuerpo de Sauron y le cortó la mano, arrancándole de esta manera el Anillo Único quedándoselo para sí. Antes de partir hacia Arnor y en el mayor de los secretos hizo construir un túmulo en los alto del Halifirien y enterró los restos de su padre. Dos milenios más tarde, frente a la Tumba, el Senescal Cirion y el éothéod Eorl "el Joven". realizaron lo que se llamó el Juramento de Eorl; por el cual se selló la Amistad entre Gondor y Rohan.

Se dice que de todos los herederos de tiempos posteriores, el más parecido en majestad a Elendil fue Aragorn.

Adaptaciones 
En la versión animada de El Señor de los Anillos de 1978 de Ralph Bakshi, Elendil solo es mencionado, pero nunca aparece. Aragorn menciona que él porta la espada de "Elendil de Gondor", pero su relación con Isildur no es explicada.

En la trilogía de El Señor de los Anillos dirigida por Peter Jackson, Elendil es interpretado por Peter McKenzie. Aparece durante el prólogo, donde es asesinado por Sauron. En la última película de la saga, Aragorn dice que Andúril (formada de los fragmentos de Narsil) fue "la espada de Elendil" cuando Elrond le entrega la nueva espada forjada.

Casa de Elendil

Reyes de Gondor
Reyes de Arnor
Personajes de El Silmarillion

de:Figuren in Tolkiens Welt#Elendil